Solidaritat Catalana puede referirse a:

 Solidaridad Catalana, movimiento unitario de grupos y partidos de Cataluña que existió entre 1906 y 1909.
 Solidaritat Catalana, partido político español de ámbito catalán creado en 1980.
 Solidaritat Catalana per la Independència, partido político español fundado en 2010.